Jméno Josef Förster označuje nebo označovalo více osob:

 Josef Förster (1804–1892) – český kantor, varhaník a hudební skladatel
 Josef Förster ml. (1833–1907) – český skladatel a hudební pedagog
 Josef Bohuslav Foerster (1859–1951) – český hudební skladatel, pedagog, spisovatel a hudební kritik
 Josef Förster (františkán) (?–1733) – františkán a teolog působící v českých zemích